Varesini – abitanti di Varese Ligure
Varesini – abitanti di Varese